Радашке́вич () — российская фамилия.

Носители фамилии 
 Радашкевич, Александр Павлович (род. 1950) — русский поэт, эссеист, переводчик.
 Радашкевич, Маркс Моисеевич (1936—2011) — советский и российский учёный, инженер, лауреат Государственной премии СССР.